Pütten ist

 der zeitweilige deutsche Name der lothringischen Gemeinde Puttigny
 der Familienname des deutschen Fußballspielers Martin van der Pütten (* 1964)